Kladen bedeutet
 die Mehrzahl von Klade, siehe Kladistik
 den deutschen Namen der mittelböhmischen Stadt Kladno